My Kind of Jazz, Part 3 – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1975 roku. Jest trzecią i ostatnią, po My Kind of Jazz oraz My Kind of Jazz, Number 2, płytą Charlesa z cyklu My Kind of Jazz.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1975